Skarð steht für:

 Skarð (Färöer), eine Wüstung auf den Färöern
 Skarð á Skarðsströnd, ein Ort in der Gemeinde Dalabyggð in Westisland
 Skarð á Snæfjallaströnd, ein Ort am Snæfjallaströnd in Nordwestisland

Skard ist der Familienname folgender Personen:
 Åse Gruda Skard (1903–1995), norwegische Psychologin und Frauenrechtlerin 
 Bjarne Skard (1896–1961), norwegischer lutherischer Theologe und Bischof 
 Eiliv Skard (1898–1978), norwegischer Klassischer Philologe 
 Halldor Skard (* 1973), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Halvdan Skard (* 1939), norwegischer Politiker 
 Kaare Skard (* 1970), norwegischer Journalist und Dokumentarfilmer 
 Matias Skard (1846–1927), norwegischer Pädagoge 
 Olav Skard (1881–1965), norwegischer Forstwissenschaftler 
 Sigmund Skard (1903–1995), norwegischer Anglist und Schriftsteller 
 Torfinn Skard (1891–1970), norwegischer Forstwissenschaftler 
 Torild Skard (* 1936), norwegische Politikerin
 Vemund Skard (1909–1992), norwegischer Sprachwissenschaftler 
 Vemund Brekke Skard (* 1981), norwegischer Fußballspieler